

Sciences et techniques

Botanique 
 Les cardères (Dipsacus) sont un genre de plantes herbacées, de la famille des Dipsacaceae. Il comporte notamment la Cardère sauvage, la Cardère à foulon ou Cardère à lainer, la Cardère laciniée et la Cardère velue.
 La Knautie à feuilles de Cardère (Knautia dipsacifolia) est une espèce de plantes vivaces, de la famille des Dipsacacées.

Zoologie 
 La Noctuelle de la Cardère (Heliothis viriplaca) est un papillon nocturne, de la famille des Noctuidae.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Dans le calendrier républicain, Cardère était le nom donné au  du mois de fructidor (3 septembre).

Culture et société

Édition 
 Les éditions Cardère sont une maison d'édition consacrée à la poésie, créée en 1999.

Héraldique 
 La Cardère apparaît dans certains blasons (ci-contre : « Coupé d'azur à la ferme de charpente d'or accostée de deux étoiles du même, et de gueules à la cardère d'or ; une trangle ondée du même brochant sur la partition »).

Notes et références